Vojnik kan syfta på:

Geografi

Montenegro 

 Vojnik (bergskedja), 
 Vojnik (bergstopp),

Slovenien 

 Vojnik, ort och kommun, 

Robotskapade Montenegroförgreningar